Fisch des Jahres bezeichnet:

 Fisch des Jahres (Deutschland)
 Fisch des Jahres (Österreich)
 Fisch des Jahres (Schweiz)